Натуральне число 634
 634 рік до нашої ери
 634 рік нашої ери